Орёлмасло (ранее Орёлрастмасло) — завод растительных масел в городе Орёл.

История 
Впервые предприятие упоминается в 1898 году как созданное на базе мелких маслобоен купцов Калашникова, Тосина и Гартмана.

1918 - 1991 
В 1918 году завод был национализирован и получил название «Маслозавод № 17».

В 1929 году началась реконструкция и строительство нового завода, после завершения которой в 1932 году завод поучил наименование «Маслозавод № 25». Первоначально производило конопляное масло и натуральную олифу. Орловский маслозавод дал название переулку, неизменное по сей день. В то время маслозавод находился на самой окраине города, недалеко от него располагались бараки с беднотой, которая и составляла рабочий коллектив маслобойни. Труд был тяжёлый, всё приходилось делать вручную. Олифа была очень востребована и ещё до недавнего времени добавлялась во все краски и лаки. В те далекие годы отходы деятельности завода сливались в реку Оку, очистных сооружений тогда не существовало. В годы Великой Отечественной Войны маслозавод № 25 был практически полностью разрушен и отстраиваться начал уже в послевоенные годы силами военнопленных и энтузиастов-комсомольцев. В 1947 году предприятие поменяло своё название на «Орловский маслобойный завод».

После 1991 
В 1992 году государственное предприятие было преобразовано в акционерное общество.

Второй датой рождения предприятия можно считать 2002 год, когда началась новейшая история «Орловского маслобойного завода». В 2006 году завод был переименован в ОАО «Орёлрастмасло».

Во время мирового экономического кризиса 2008 года предприятие выстояло и продолжало не только стабильно работать, но и развиваться. На заводе установлено современное оборудование для получения масла мощностью 250 тонн в сутки, рафинации и дезодорации мощностью 160 тонн в сутки. Построен и оснащён современным автоматическим оборудованием цех по выпуску фасованного масла, позволяющий выпускать 4.5 млн бутылок масла в месяц — в 2011 году был построен новый сушильный комплекс испанского производства, позволяющий принимать и обрабатывать до 1 тыс. тонн маслосемян в сутки.

С ноября 2015 года предприятие называется АО «Орёлмасло». «Орёлмасло» входит в список крупнейших экспортеров Орловской области.

В октябре 2020 года стало известно о запуске нового цеха с объемом инвестиций за 1,5 млрд руб. Это позволило улучшить технологию получения масла путем снижения температуры при переработке семян для ликвидации запаха, выделяемого в процессе производства.

Производимая продукция 
АО «Орёлмасло» активно инвестирует в развитие новой в Орловской области сельскохозяйственной культуры — рапс низкоэруковых сортов. Основное производство продукции — масла рафинированного дезодорированного и отходов, получаемых при отжиме масла (жмых для корма скоту и соапсток для химической промышленности и косметологии) — идёт из семян рапса, а также из семян подсолнечника. С 2006 по 2010 год АО «Орёлмасло» производило масла «Олейна» и «Ideal» разных сортов (рапсовое, подсолнечное) для компании «Бунге». «Орёлмасло» продаёт свою продукцию не только в России, но и в СНГ и за рубежом.

Расположение 
Предприятие находится по адресу Россия, Орловская область, город Орёл, пер. Маслозаводской, д. 21.

Литература 
 журнал «Автоматизация и производство» № 2, 2008.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт предприятия 
 Газета «Гудок», 2009 г.
 Агентство бизнес-информации, 2012 г. 
 «Орёлрастмасло» начнёт выпуск масла «Олейна» по заказу «Бунге» 
 «Орёлрастмасло» в 2012 году планирует увеличить мощности в два раза за счёт строительства нового цеха

Предприятия пищевой промышленности России
Предприятия масложировой промышленности СССР
Предприятия Орла